Navil kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Navil, Tenejapa, Chiapas, 
 Navil, Oxchuc, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar